Un mercat de puces és un tipus de basar. Lloga espai per a les persones, per vendre o intercanviar mercaderies —sovint antiguitats, de segona mà o de baixa qualitat. El nom mercat de puces correspon a marché aux puces francès i flea market anglès.

Altres noms per aquest tipus de mercat són mercat de carrer, mercat públic o mercat ambulant.

Referències 

Puces
Reutilització